Independiente puede referirse a:

Artes y música

Género o estilo 
 Cine independiente, cine Indie, producido fuera de los grandes estudios cinematográficos.
 Independiente o Indie (subcultura contemporánea), vestuario, moda y estilo de vida.
 Música independiente, género musical Indie (rock o metal) o producción musical fuera de los grandes estudios.
 Videojuego independiente, videojuego producido sin apoyo financiero de distribuidores.

Música 
 Independiente (álbum de Ricardo Arjona).
 Independiente (álbum de Los Tetas).
 Independiente (discográfica), discográfica independiente británica de rock.

Deportes

Fútbol 

 Club Atlético Independiente, club de fútbol de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Club Atlético Independiente (Trelew), club de fútbol de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, Argentina.
 Club Sportivo Independiente Rivadavia, club de fútbol de la ciudad de Mendoza, Argentina.
 Club Independiente (Tandil), club de fútbol de Tandil, Argentina.
 Club de Deportes Independiente de Cauquenes, club de fútbol de Cauquenes, Chile.
 Deportivo Independiente Medellín, club de fútbol de la ciudad de Medellín, Colombia.
 Club Independiente Santa Fe, club de fútbol de la ciudad de Bogotá, Colombia.
 Independiente del Valle, club de fútbol de la ciudad de Sangolquí, Pichincha, Ecuador.
 Club Social Independiente, club de fútbol de San Vicente, El Salvador.
 Atlético Independiente, club de fútbol de Siguatepeque, Honduras.
 Independiente Foot-Ball Club, club de fútbol de la ciudad de Asunción, Paraguay.

Ciclismo 
 Independiente, una categoría desaparecida.

Rugby 
 Independiente Rugby Club, club de rugby de Santander (Cantabria), España.

Periodismo 
 El Independiente, periódico español (1989-1991).
 El Independiente, periódico chileno (1864-1890).
 El Independiente, periódico de la ciudad de La Rioja (Argentina).

Política

Movimientos y partidos 
 Partido Liberal Independiente de Unidad Nacional, partido político de Nicaragua fundado en 1984.
 Partido Liberal Independiente (España), partido político de España.
 Partido Liberal Independiente (Nicaragua), partido político de Nicaragua fundado en 1944.
 Partido Regionalista Independiente, partido político de Chile.
Partido Regionalista Independiente Demócrata, partido político de Chile.

Candidaturas o postulaciones 
 Candidato independiente.

Enlaces externos